El Torneig de San José 2019, oficialment conegut com a Silicon Valley Classic 2019, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als Premier Tournaments de la WTA. La 47a edició del torneig es va celebrar entre el 29 de juliol i el 4 d'agost de 2019 al campus de la San Jose State University de San José, Califòrnia, Estats Units.

La tennista xinesa Zheng Saisai va guanyar el primer títol individual del seu palmarès.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2019
WTA Tour 2019